Halbe (baix sòrab: Łobje) és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Schenkenländchen. Limita amb les ciutats i municipis de Teupitz, Märkisch Buchholz, Baruth/Mark, Groß Köris, Krausnick-Groß Wasserburg i Rietzneuendorf-Staakow.

Està format per les comunitats de Teurow (Tojerów), unida el 2003, Oderin (Odrań), Freidorf (Swobodna Wjas), Briesen/Brand (Brězowka o Brjaze/Brant).

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg